Марко Јеремић је име и презиме следећих људи:
 Марко Јеремић (1974), српски глумац
 Марко Јеремић (1991), српски кошаркаш
 Марко Јеремић (1993), српски фудбалер
 Марко Јеремић (1994), српски новинар